Die Sang Lee International Open 2007 war ein Karambolageturnier in der Disziplin Dreiband und fand vom 13. bis 19. August in New York, Vereinigte Staaten, statt.

Modus 
Das Turnier startete mit zwölf Qualifikationsgruppen à sieben Spielern im Round-Robin-Modus. Die Partiedistanz betrug 25 Points. Die jeweils zwei Gruppenbesten qualifizierten sich für das Semifinale. Dazu gab es noch fünf Plätze die durch ein Los und ein Lottosystem vergeben wurden. Somit qualifizierten sich 35 Spieler für das Semifinale. Hinzu kamen fünf gesetzte Spieler. Im Semifinale wurden fünf Gruppen à acht Spieler gebildet. Die Partiedistanz war 35 Points. Die ersten zwei jeder Gruppe spielten im A-Finale um die Plätze 1 bis 10 bis 40 Points und die Gruppendritten- und vierten im B-Finale um die Plätze 10 bis 20 bis 35 Points. Wieder wurden alle Spiele im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Partien wurden ohne Nachstoß gespielt. Durch dieses Spielsystem spielten einige Akteure jeweils 22 Matches.

Gesetzte Spieler 
•  Torbjörn Blomdahl•  Frédéric Caudron•  Semih Saygıner•  Raymond Ceulemans
•  Daniel Sánchez

Preisgeld 
Das Preisgeld war gestaffelt. Der Sieger bekam 12.000 US$, Platz 20 bekam 1.200 US$. Für die Höchstserie gab es pro Punkt 100 US$. Bei Höchstserie von 16 gab es also 1.600 US$. Für die beste Partie gab 500 US$.

Turnierkommentar 
Zum dritten Mal wurde das Dreibandturnier zu Ehren des verstorbenen Sang Chun Lee ausgetragen. Der gebürtige Koreaner hatte zwischen 1978 und 1987 zehnmal in Folge die koreanische Dreibandmeisterschaft gewonnen. Nach seinem auswandern in die Vereinigten Staaten gewann er zwischen 1990 uns 2001 zwölfmal die US-amerikanischen Dreibandmeisterschaften. Er feierte dabei 41 Siege in Folge und konnte den Rekord vom legendären Willie Hoppe verbessern, der es auf 36 Siege brachte. Posthum wurde er am 15. Mai 2007 in Anwesenheit seiner Witwe durch den Billiards Congress of America als 51. Mitglied in die Hall of Fame seit der Gründung 1966 aufgenommen. Nach Raymond Ceulemans, der als einziger noch lebt und aktiv ist, ist er erst der sechste Karambolagespieler dem diese Ehre zuteilwurde.

Das Turnier startete wieder einmal mit einem großen Teilnehmerfeld aus vielen Ländern. Nach insgesamt 252 Qualifikationsspielen konnten sich 30 Akteure für das Semifinale qualifizieren. Hier wurde das Feld auf 40 durch gesetzte Spieler und einem Lossystem aufgefüllt. Die Finalrunde erreichten 20 Akteure in einer Finalrunde A und B. Der Sieger von 2005 Torbjörn Blomdahl schaffte es überraschend nur in die Finalrunde B wo es um die Plätze 11 bis 20 ging. Die Finalrunde A wurde wie im letzten Jahr wieder durch Frédéric Caudron gewonnen, der nur eine Niederlage gegen Daniel Sánchez hinnehmen musste. Sánchez wurde Zweiter. Sehr hart umkämpft war der dritte Platz. Gleich drei Spieler konnten fünf Partien gewinnen. Am Ende sicherte sich Semih Saygıner, dank des besten Durchschnitts, diesen Platz.

Semifinalrunden

Finalrunden

Abschlusstabelle 
In den Finalrunden wurden die Platzierungen in der Endtabelle nach der Platzierung zum Gruppenabschluss vergeben. Die Reihenfolge wurde wie folgt vergeben:
 Matchpunkte Gruppenphasen
 Generaldurchschnitt
In der Abschlusstabelle sind nur die Ergebnisse des Semifinales und der Finalrunden einbezogen. Die Qualifikationsergebnisse sind nicht berücksichtigt.

Einzelnachweise 

Verhoeven Open
Karambolageveranstaltung 2007